

Гудленд — місто, штат Індіана
 Гудленд — місто, штат Канзас
 Гудленд — переписна місцевість, штат Флорида